Појам Снејк може да се односи на:

 Снејк (Симпсонови)
 Снејк (река)